Timon kan syfta på

 Timon (namn) – ett mansnamn med grekiskt ursprung
 Timon (djur) – ett släkte av ödlor
 Timon (Lejonkungen) – en figur i Lejonkungen

Geografi

Brasilien 

 Timon, Maranhão, ort, 
 Timon (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar